Die Mestaruussarja 1957 war die 27. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 5. Mai bis 6. Oktober ausgespielt. 

Meister wurde Helsingin Palloseura in der zweiten Saison seit dem Aufstieg von 1955. Erstmals spielte der finnische Meister anschließend im Europapokal der Landesmeister. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Matti Sundelin von Turku PS wurde mit 21 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1957.

Fußballpokal 
Den finnischen Fußballpokal gewann Drott Jakobstad vor knapp 3.900 Zuschauer im Olympiastadion von Helsinki durch ein 2:1 nach Verlängerung über Kuopion Pallotoverit.

Internationales Abschneiden 
Meister Helsingin Palloseura qualifizierte sich für den Europapokal der Landesmeister 1958/59.

 Meister Helsingin Palloseura (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:4 und 0:3 gegen  Stade Reims

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1957
1957